Die Premjer-Liha 2015/16 () war die 25. Spielzeit der höchsten ukrainischen Liga im Fußball und die achte Auflage unter diesem Namen (vorher: Wyschtscha Liha, dt. Oberste Liga). Die Spielzeit begann am 17. Juli 2015 und endete am 15. Mai 2016.

Der Titelverteidiger war Dynamo Kiew.

Metalurh Donezk gab am 11. Juli 2015 seinen Rückzug aus der Liga bekannt. Den freien Platz erhielt Stal Dniprodserschynsk, der Zweitplatzierte der Perscha Liha. Der Verein äußerte den Wunsch, mit Stal Dniprodserschynsk zu fusionieren, was in der Folge auch geschah. Die beiden Klubs spielten als Stal Dniprodserschynsk, seit der Umbenennung der Stadt im Rahmen der Dekommunisierung in der Ukraine als Stal Kamjanske.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew 
(Quelle:)

 Artem Krawez (12/2) und Younès Belhanda (10/–) haben den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste 

 Alex Teixeira wechselte in der Winterpause nach Jiangsu Suning
 Jewhen Selesnjow wechselte in der Winterpause nach Schachtar Donezk.

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der Professional Football League of Ukraine (ukrainisch)
 Offizielle Webpräsenz der Federazija Futbolu Ukraiiny (ukrainisch)

Einzelnachweise 

2015 16
Fußballsaison 2015/16